Ер може да се односи на:

Географија 
 Ер (департман), департман у Француској
 Ер, притока Сене у Француској;
 Ер, притока Ена у Француској.
 Ер (река у Енглеској), река у Енглеској
 Ер (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Ер (Дром), насељено место у Француској, у департману Дром
 Ер (Еро), насељено место у Француској, у департману Еро
 Ер (Небраска)
 Ер (Северна Дакота)

Музика 
 Ер (бенд)

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Ер“